Noord-Ndebele (volk)
Matabele (geslacht), een geslacht van loopkevers